Longuda peut désigner :
 les Longuda, un peuple du Nigeria
 le longuda, une langue adamawa-oubanguienne